В одиночному розряді тенісного турніру Moscow Ladies Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Магдалена Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Сандру Чеккіні 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Магдалена Малеєва (переможниця)
  Сабін Аппельманс (півфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (фінал)

 Олена Лиховцева (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
 Макарова Олена Олексіївна (півфінал)
 Александра Фусаї (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Moscow Ladies Open